Счастливцевский сельский совет () — входит в состав
Генического района 
Херсонской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Счастливцево.

Населённые пункты совета 
 
 с. Счастливцево 
 с. Геническая Горка 
 с. Приозёрное

Примечания